Огузер — село (аул) в Кизлярском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Огузер как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Селение расположено на Огузерском канале, в 36 км к северо-востоку от города Кизляр.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района
Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана